Хронология терактов НФОП

Примечания 

НФОП
Народный фронт освобождения Палестины